Mario Sabatini ist der Name folgender Personen:

* Mario Sabatini (Regisseur) (* 1927), italienischer Filmregisseur
 Mario Sabatini (Ringer) (* 1943), deutscher Ringer